Lenzi ist der Familienname folgender Personen:

 Aurelio Lenzi (1891–1967), italienischer Leichtathlet
 Cinzia Lenzi (* 1964), italienische Schönheitskönigin und TV-Ansagerin
 Claudia Lenzi (* 1985), Schweizer Schauspielerin
 Damiano Lenzi (* 1987), italienischer Skibergsteiger
 Giovanna Lenzi (* 1943), italienische Schauspielerin
 Giovanni Battista Lenzi (1951–2009), italienischer Politiker
 Josef Lenzi (1924–1993), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Mark Lenzi (1968–2012), US-amerikanischer Wasserspringer
 Piero Lenzi (* 1943), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Umberto Lenzi (1931–2017), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Walter Lenzi (1929–2012), österreichischer Politiker und Gewerkschaftsfunktionär

Siehe auch:

 Lenzie, eine Ortschaft in Schottland
 Lenzi (Sizilien), ein Wasserlauf in Sizilien